25. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 15–21 sierpnia 2022 roku na Stadionie Olimpijskim w Monachium. Do zawodów zgłosiło się ponad 1500 lekkoatletów z 48 państw, którzy rywalizowali ze sobą w 50 konkurencjach. W 2021 roku European Athletics zdecydowało, że chód na 50 kilometrów rozgrywany na poprzednich imprezach rangi mistrzostw Europy zostanie zastąpiony przez nową konkurencję – chód na 35 kilometrów. Dodatkowo po zakończeniu konkurencji maratonu kobiet i mężczyzn zostały przyznane medale w oparciu o klasyfikację drużynową.

Zawody lekkoatletyczne były częścią multidyscyplinarnych mistrzostw Europy, które odbyły się w dniach 11–21 sierpnia w Monachium.

Minima kwalifikacyjne 
Źródło: european-athletics.com.

 Uwagi

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety 

 Uwagi

Klasyfikacja medalowa

Uczestnicy 
Na listach zgłoszeniowych znalazły się nazwiska 1495 zawodników (782 mężczyzn i 713 kobiet) z 48 reprezentacji. Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę nie dopuszczono do startu lekkoatletów z Rosji i Białorusi.

Przypisy 

2022